Fos puede referirse a: 

 Fos, comuna francesa situada en Alto Garona.
 Fos, comuna francesa situada en Hérault.